La Lancashire League a été créé en 1889 du fait du succès de la Football League, laquelle est créé une année plus tôt.

Lancashire League Champions (de 1889 à 1903)

Lancashire League (1939 à aujourd'hui) 

La seconde Lancashire League a été créé en 1939, et pour la saison 1939-1940, la compétition était principalement pour les équipes 'A' des clubs du Lancashire. Cependant, avec la seconde Guerre mondiale, le nouveau championnat est abandonné après la première saison. 

En 1949, le championnat est réétabli, et pour presque cinquante saisons, il sera une compétition pour les juniors des clubs du Lancashire. Pendant la plupart des saisons, il y a une seconde division uniquement ; cependant, pendant une courte période à la fin des années 1950, il y a trois divisions. Quelques réserves de clubs qui ne sont pas du championnat sont acceptées comme membres plus tard. La Lancashire League est aujourd'hui une compétition exclusivement réservée aux équipes réserves. Depuis la saison 2006-2007, le championnat est sponsorisé par Lancit Haulage.

Champions de la Lancashire League (1939 à aujourd'hui)

Références 
  The Lancit Haulage Lancashire Football League official site

Compétition de football disparue en Angleterre